Strážný kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Strážný (ort), Södra Böhmen, 
 Strážný (berg), Södra Böhmen, 
 Strážný (Česká Lípa), berg i Liberec,  
 Strážný vrch, berg i Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar